Oenantheae — триба квіткових рослин родини окружкові (Apiaceae).

Роди 
 Berula
 Cicuta
 Cryptotaenia 
 Cynosciadium
 Lilaeopsis
 Limnosciadium
 Oenanthe
 Oxypolis
 Perideridia
 Ptilimnium
 Sium

Посилання 
 Data from National Center for Biotechnology Information
 Angiosperm Phylogeny Website  

Окружкові
Триби рослин